Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis remportée par Rafael Nadal en simple messieurs et Ana Ivanović en simple dames.

Faits marquants

Au jour le jour 
 Dimanche 25 mai : durant la première journée de ce tournoi, Gustavo Kuerten dit "Guga" fait ses adieux au tournoi qu'il a remporté à 3 reprises (1997, 2000, 2001) et, par la même occasion, dispute le dernier match de sa carrière. Il s'incline 6-3, 6-4, 6-2 face au Français Paul-Henri Mathieu. Les organisateurs du tournoi, pour honorer sa carrière et son fair-play, lui offrent un trophée en terre battue.
 Lundi 26 mai : forfait de Richard Gasquet à la suite d'un kyste au genou.
 Mardi 27 mai : seulement 5 rencontres sont disputées en raison de la pluie qui perdure.
 Jeudi 29 mai : chez les hommes, éliminations surprises de James Blake (tête de série ) et de David Nalbandian (tête de série ) par Ernests Gulbis et Jérémy Chardy.
 Samedi 31 mai : élimination surprise de la tête de série , Nikolay Davydenko, par le Croate Ivan Ljubičić (tête série ) sur le score de 4-6, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.
 Lundi 2 juin : la numéro un mondiale Maria Sharapova est éliminée en huitièmes de finale par sa compatriote Dinara Safina sur le score de 6-7(6), 7-6(5), 6-2. Chez les hommes Gaël Monfils se qualifie pour les quarts de finale en battant Ivan Ljubičić sur le score de 7-6(1), 4-6, 6-3, 6-2 et est le dernier Français encore en lice dans le tournoi, simples hommes et femmes confondus.
 Vendredi 6 juin : Rafael Nadal se qualifie pour sa  consécutive en battant en 3 sets Novak Djokovic 6-4, 6-2, 7-6(3). Pour sa part, Roger Federer se qualifie pour une  consécutive en prenant le meilleur sur Gaël Monfils en 4 manches (6-2, 5-7, 6-2, 7-5). Pour la deuxième année consécutive la Slovène Katarina Srebotnik et le Serbe Nenad Zimonjić perdent en finale du double mixte après leur victoire de 2006.
 Samedi 7 juin : la finale dame oppose Dinara Safina à Ana Ivanović qui dispute la finale pour la deuxième année consécutive. Ana Ivanović s'impose en deux manches (6-4, 6-3).
 Dimanche 8 juin : pour la troisième année consécutive, la finale messieurs oppose Rafael Nadal à Roger Federer. Nadal gagne la finale en trois manches (6-1, 6-3, 6-0) et égale le record de Björn Borg avec quatre victoires consécutives acquises de 2005 à 2008 (Börg avait gagné de 1978 à 1981). Cette finale de Roland Garros est également la plus facilement gagnée depuis 1977 et le 6-0, 6-3, 6-0 de Guillermo Vilas contre Brian Gottfried.

Les « premières » 
C'est la première fois que le tournoi commence un dimanche (à confirmer). En 2016, l'ouverture redevient un lundi, jour férié (lundi de Pentecôte).

C'est la première fois depuis l'édition de 1971 qu'il y aura 5 joueurs français en , qui plus est en l'absence des 2 meilleurs joueurs tricolores (Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, forfaits) : Julien Benneteau, Gaël Monfils, Jérémy Chardy, Michaël Llodra et Paul-Henri Mathieu : seul Gaël Monfils ira en quarts de finale en battant Ivan Ljubičić, puis en demi-finale en battant David Ferrer.
C'est également la première fois depuis l'édition de 1996 qu'il n'y aura pas de joueuse française en .

Après l'Open d'Australie 2008, c'est le deuxième tournoi du Grand Chelem qui rassemble en demi-finales les trois premiers joueurs mondiaux : Federer, Nadal, Djokovic. Comme à l'Open d'Australie, le quatrième demi-finaliste est un Français en deçà de la  mondiale au moment de la compétition.

Ernests Gulbis est le premier représentant d'un pays balte à atteindre le stade des quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Kaia Kanepi établit la même performance dans le tableau dames, ce qui n'était jamais arrivé non plus.

C'est la première fois qu'aucune des deux sœurs Williams, Venus et Serena, ne parvient en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem quand elles y participent conjointement.

C'est la première fois depuis 1981 qu'aucun joueur allemand ne se qualifie au second tour du tournoi.

Les tableaux 
Les Internationaux de France 2008 proposent en tout 15 compétitions; outre le simple et double messieurs, le simple et double dames se jouent également:

 Le double mixte : 32 équipes engagées, soit 64 joueurs et 4 tours avant la finale. Finale le jeudi , sur le court central. Les matchs se jouent en 2 sets gagnants, si le score est de 1 set partout, le set décisif sera tout simplement joué sous forme d'un jeu décisif : la première équipe à atteindre 10 points, avec 2 points d'écart remportera le match.
 Le simple junior garçons : 64 jeunes engagés, soit 5 tours avant la finale. Finale le dimanche  sur le court . Les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
 Le simple junior filles : 64 jeunes filles engagées, soit 5 tours avant la finale. Finale le dimanche  sur le court . Les matchs se jouent en 2 sets gagnants.
 Le double junior garçons : 32 équipes engagées, soit 64 joueurs et 4 tours avant la finale. Finale le samedi  sur le court . Les matchs se jouent en 2 sets gagnants, si le score est de 1 set partout, le set décisif sera tout simplement joué sous forme d'un tie-break : la première équipe à atteindre 10 points, avec 2 points d'écart remportera le match.
 Le double juniors filles : 32 équipes engagées, soit 64 joueuses et 4 tours avant la finale. Finale le samedi  sur le court . Les matchs se jouent en 2 sets gagnants, si le score est de 1 set partout, le set décisif sera tout simplement joué sous forme d'un tie-break : la première équipe à atteindre 10 points, avec 2 points d'écart remportera le match.
 Le simple homme handisport : 8 concurrents, soit 2 tours avant la finale. Finale le vendredi  sur un court annexe.
 Le double homme handisport : 8, équipes, soit 16 concurrents et 2 tours avant la finale. Finale le vendredi  sur un court annexe.
 Le simple dame handisport : 8 concurrents, soit 2 tours avant la finale. Finale le vendredi  sur un court annexe.
 Le double dame handisport : 8, équipes, soit 16 concurrents et 2 tours avant la finale. Finale le vendredi  sur un court annexe.
 Le Trophée des Légendes - de 45 ans. Joué en double uniquement, et réservé aux hommes, il est l'occasion de revoir des grands noms du tennis âgés de moins de 45 ans au cours d'un mini tournoi. Six équipes, soit 12 joueurs sont engagés, répartis en deux poules de trois. Chaque équipe rencontre les deux autres une fois. Les deux vainqueurs de poule s'affrontent en finale. Finale le dimanche  sur le court Suzanne-Lenglen. Les matchs se jouent en deux sets gagnants, avec deux modifications par rapport aux règles classiques : il n'y a pas d'avantage et à 40-40, le duo qui marque le point suivant remporte le jeu. En outre, si le score est de 1 set partout, le set décisif sera tout simplement joué sous forme d'un tie-break : la première équipe à atteindre 10 points, avec 2 points d'écart remportera le match.
 Le Trophée des Légendes + de 45 ans basé sur la même formule et les mêmes règles que son homologue mais réservé aux plus de 45 ans. Finale le dimanche  sur le court Suzanne-Lenglen.

Il n'existe actuellement pas de double mixte juniors, de handisport mixte ou de tournois des légendes ouverts aux dames (comme cela existe à Wimbledon et en Australie).

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Français Fabrice Santoro.
 Le Prix Orange est décerné au Suisse Roger Federer pour la  consécutive. Le Brésilien Gustavo Kuerten se voit remettre le “Prix spécial du fair-play de la décennie”.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Alizé Cornet.

Simple messieurs 

Les matchs se déroulent en 3 sets gagnants. Il y a 128 engagés qui se départagent en 6 tours pour atteindre la finale. Les quarts de finale ont lieu les mardi 3 et mercredi . Les demi-finales sont disputées le vendredi , tandis que la finale a lieu le dimanche , à partir de 15 heures, sur le court central Philippe-Chatrier.

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs 

Les matchs se déroulent en 2 sets gagnants. Il y a 64 équipes masculines engagées, soit 128 joueurs et 5 tours avant la finale. La finale a eu lieu le samedi , avant la finale dames sur le court central Philippe-Chatrier.

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2008
France
France
France
Tennis en France en 2008
Tennis en juin 2008